Вестерман; Вестерманн

 Вільям Лінн Вестерман (1873—1954) — американський папіролог і історик античності, сходознавець.
 Гайко Вестерманн (* 1983) — німецький футболіст, захисник амстердамського «Аякса», а також національної збірної Німеччини.
 Дідріх Вестерман (1875—1956) — німецький африканіст, мовознавець, етнограф та історик культури Африки.
 Магнус Вестерманн (* 1995) — данський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Флойд Вестерман (1936—2007) — американський актор, музикант і художник з народу сіу.
 Франсуа-Жозеф Вестерманн (1751—1794) — французький бригадний генерал.